Брок Уилльям Мотум (; род. 16 октября 1990 года в Брисбене, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера 
4 августа 2015 года Мотум подписал однолетний контракт с возможностью продления ещё на один год с литовским клубом «Жальгирис».

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Пофиль на сайте Legabasket.it
 Биография на сайте Вашингтонского университета

Примечания 

Баскетболисты Австралии
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки «Аделаида Фёти Сиксерс»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года